Серена Уильямс — победитель турнира.

Посев 

  Динара Сафина (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Титул)
  Винус Уильямс (Финал)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Третий круг)
  Елена Янкович (Третий круг)
  Вера Звонарёва (Третий круг, отказ)  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Четвёртый круг)
  Надежда Петрова (Четвёртый круг)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Марион Бартоли (Третий круг)
  Ана Иванович (Четвёртый круг)
  Доминика Цибулкова (Третий круг)
  Флавия Пеннетта (Третий круг)
  Чжэн Цзе (Второй круг)

<ol start="17">
 Амели Моресмо ''(Четвёртый круг)
 Саманта Стосур ''(Третий круг)
 Ли На ''(Третий круг)
 Анабель Медина Гарригес ''(Третий круг)
 Патти Шнидер ''(Первый круг)
 Ализе Корне ''(Первый круг)
 Александра Возняк ''(Первый круг)
 Мария Шарапова ''(Второй круг)
 Кайя Канепи ''(Первый круг)
 Виржини Раззано ''(Четвёртый круг)
 Алиса Клейбанова ''(Второй круг)
 Сорана Кырстя ''(Третий круг)
 Сибиль Баммер ''(Первый круг)
 Агнеш Савай ''(Первый круг)
 Анастасия Павлюченкова ''(Второй круг)
 Анна Чакветадзе ''(Первый круг)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые